Росс Томас
 Томас, Росс (1926—1995) — американский писатель и сценарист, автор криминальных романов и триллеров.
 Томас, Росс (род. 1981) — американский актёр.